Hits puede referirse a:

 Hits (álbum), álbum de Pulp.
 Hits (EP), álbum de The Beach Boys.
 Hits+, álbum de Kylie Minogue.
 Hits 01-06 , álbum de Zoé.
 Hits! The Very Best of Erasure, álbum de Erasure.
 Hits! The Videos, DVD de Erasure.
 Hits (revista), revista de música estadounidense.